Культ (от ) — почитание, поклонение.

Культ разделяют на:
 Религиозный культ — религиозное почитание каких-либо богов и предметов (священные изображения, скульптуры); включающее обрядность и церемониальность. В том числе:
 Культ предков
 Культ Верховного Существа
 Фаллический культ
 Харизматический культ

 Культ — не совсем точный перевод с : тоталитарная секта
 Деструктивный культ — то же, что и деструктивная секта

 Культ (в переносном смысле) — нерелигиозное или псевдорелигиозное преклонение перед кем-нибудь или чем-нибудь, например:
 Культ личности
 Культ Разума
 Культовый фильм

 Музыка
 Культ — альбом группы «Театр Теней»

См. также 
 Cult